Issaka ist der Familienname folgender Personen:
 Aïchatou Ousmane Issaka (* vor 1980), nigrische Offizierin und Frauenrechtsaktivistin
 Amadou Issaka (1924–2004), nigrischer Politiker
 Awudu Issaka (* 1979), ghanaischer Fußballspieler
 Baba Issaka (* 1982), äquatorialguineischer Fußballspieler
 Hamadou Djibo Issaka (* 1977), nigrischer Ruderer
 Zain Issaka (* 1997), japanischer Fußballspieler